Acerenza – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Claudia Acerenza – urugwajska lekkoatletka